Dorrian ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Dorrian (* 1968), englischer Sänger
 Leeona Dorrian (* 1957), schottische Richterin und aktuelle Lord Justice Clerk